Agyapong ist der Familienname folgender Personen:

 Finette Agyapong (* 1997), britische Sprinterin
 Flings Owusu-Agyapong (* 1988), ghanaische Sprinterin